Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 195.
 Interstate 195 en Floride
 Interstate 195 dans le Maryland

Voir aussi